Hörstadius kan syfta på:

 Erik Hörstadius (född 1964), journalist och författare
 Johan Erik Hörstadius (1782–1859), präst
 Nils Hörstadius (1894–1956), ingenjör, företagsledare och politiker
 Sven Hörstadius (1898–1996), embryolog
 Wilhelm Hörstadius (1856–1934), hovrättsråd